Гран-при Нидерландов 1983 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Прошёл на трассе Зандворт в Нидерландах 28 августа.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 28 августа
Август 1983 года
Спорт в Нидерландах в 1983 году